Финч може да се отнася за:

 Стенли Финч – (1872–1951), директор на ФБР
 Джордж Финч - основател на Кралски институт на Великобритания
 Филип Финч – (1948-2012), американски журналист, сценарист, фотограф и писател
 Питър Финч – (1916-1977), английски актьор
 Финч (група) – холандска прогресив рок група
 Финч (филм) – филм на Мигел Сапочник от 2021 година